Arvos (lateinisch für „zum Pflügen geeignet“) steht für:

 Arvos GmbH, deutsches Unternehmen, siehe Wilhelm Schmidt (Ingenieur)
 Arvos Group, US-amerikanisches Unternehmen, siehe Combustion Engineering